Canty ist der Familienname von

 Anthony Canty (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Judy Canty (1931–2016), australische Weitspringerin
 Judy Peckham (geb. Canty; * 1950), australische Sprinterin und Mittelstreckenläuferin
 Marietta Canty (1905–1986), US-amerikanische Schauspielerin.

Siehe auch:
 Canty Point, Landspitze der Anvers-Insel, Antarktis